National Basketball Association 2006/2007 var den 61:a säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 31 oktober 2006 och avslutades den 18 april 2007 efter 1.230 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 30 lagen spelade 82 matcher var.

Torsdagen den 14 juni 2007 vann San Antonio Spurs sin fjärde NBA-titel efter att ha besegrat Cleveland Cavaliers med 4-0 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 18 februari 2007 i Thomas & Mack Center i Las Vegas, Nevada. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 153-132. Det var också första gången som NBA:s All Star-match inte arrangerades i en stad som har ett lag som spelar i ligan.

För andra året i rad spelade New Orleans Hornets vissa hemmamatcher på bortaplan på grund av orkanen Katrina sommaren 2005. Så hemmamatcherna delades upp mellan New Orleans, Louisiana och Oklahoma City, Oklahoma. Även den här sösongen kallades laget officiellt för New Orleans/Oklahoma City Hornets.

Toronto Raptors vann sin första divisionstitel i klubbens tolvåriga NBA-historia. Det var också första gången ett Canada-baserat NBA-lag vann en divisionstitel.

Golden State Warriors, som inte hade kvalificerat sig för slutspelet sedan säsongen 1993/1994, blev det första åttondeseedade laget att besegra ett toppseedat lag i en konferenskvartsfinalserie i bäst av sju matcher när man besegrade Dallas Mavericks.

Eastern Conference
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Atlantic Division

Central Division

Southeast Division

Western Conference
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Northwest Division

Pacific Division

Southwest Division

Slutspelet 
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Samtliga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
San Antonio Spurs mot Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs vann finalserien med 4-0 i matcher

Se även
Midwest Division - Nerlagd division i NBA:s Western Conference

Källor 

NBA 2006/2007 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 2006/2007 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 2007 på basketball-reference.com

Externa länkar

2006 i Kanada
2006 i USA
2007 i Kanada
2007 i USA
Basketsäsongen 2006/2007
2006/2007